Пам'ятники Шолом-Алейхему — українському письменнику єврейського походження — встановлені у таких містах: 
 Пам'ятник Шолом-Алейхему — в Біробіджані, Росія
 Пам'ятник Шолом-Алейхему — в Києві, Україна
 Пам'ятник Шолом-Алейхему — в Москві, Росія
 Пам'ятник Шолом-Алейхему — в Нетанії, Ізраїль

Шолом-Алейхем